Рафаел ван дер Варт (, Химскерк, 11. фебруар 1983) професионални је холандски играч пикада и бивши фудбалер, који је играо на позицији офанзивног везног.

Каријеру је почео у академији Ајакса, док је за први тим дебитовао 2000, са 17 година. Познат по својим карактеристикама плејмејкера, упоређиван је са Јоханом Кројфом. У Ајаксу, добио је награду за холандског фудбалског талента године и постао је први добитник награде Златни дјечак 2003. године. Прешао је у Хамбургер 2005, након чега је прешао у Реал Мадрид 2008, гдје је остао двије године и освојио Суперкуп 2008. Године 2010, прешао је у Тотенхем, док се 2012. вратио у Хамбургер. У наставку каријере играо је за Реал Бетис, Мидтјиланд и Есбјерг, након чега је 2018. године завршио каријеру.

За репрезентацију Холандије одиграо је 109 утакмица и постигао је 25 голова. Наступао је на три Европска и два Свјетска првенства; на првенству 2010 освојио је сребрну медаљу.
Након завршетка професионалне каријере у фудбалу, 2019. године почео је каријеру у пикаду.

Статистика каријере

Клупска 

.

Репрезентативна 
.

Голови за репрезентацију

Највећи успјеси

Ајакс 

 Првенство Холандије (2) : 2001/02, 2003/04.
 Куп Холандије (1) : 2001/02.
 Суперкуп Холандије (1) : 2002.

Хамбургер 

 Интертото куп (2) : 2005, 2007.

Реал Мадрид 

 Суперкуп Шпаније (1) : 2008.

Репрезентација Холандије 

 Светско првенство : финале 2010.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Холандски фудбалери
Холандски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Ајакса
Фудбалери Хамбургера
Фудбалери Реал Мадрида
Фудбалери Тотенхем хотспера
Фудбалери Реал Бетиса
Фудбалери Мидтјиланда
Фудбалери Есбјерга
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Европском првенству 2004.
Фудбалери на Европском првенству 2008.
Фудбалери на Европском првенству 2012.
Везни играчи у фудбалу